Morille steht für:
 Morille (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien-León, Spanien

Morille ist der Familienname folgender Personen:
 Elio Morille (1927–1998), italienischer Ruderer